Musudan steht für

 Musudan-ri, einen nordkoreanischen Raketenstartplatz
 BM25 Musudan, eine nordkoreanische Rakete